Франче́ско Ро́зи (; 15 ноября 1922 — 10 января 2015) — итальянский кинорежиссёр, классик итальянского киноискусства второй половины XX века, один из самых награждённых кинорежиссёров страны последнего полувека — в его творческом активе находились призы Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии Британской и Итальянской киноакадемий. Самые прославленные киноработы Рози — остросоциальные притчи «Сиятельные трупы» (1976), «Христос остановился в Эболи» (1979) и «Три брата» (1981).

Биография 
Родился и вырос в Неаполе. В 1943 году был арестован вместе с сокурсниками университета за выступления против нацистов. После того, как ему удалось бежать, Рози скрывался в Тоскане, установив связь с движением Сопротивления. С 1944 года работал на радио.

Вскоре Лукино Висконти пригласил его ассистентом режиссёра для съёмок фильма «Земля дрожит» (1948). В дальнейшем Рози работал ассистентом Антониони («Побеждённые»), Висконти («Чувство»), Моничелли и Эммера.

Дебютировал как режиссёр экранизацией пьесы «Кин, или Гений и беспутство» Александра Дюма, впрочем, переработанной Сартром, с Витторио Гассманом в главной роли. В 1958 году он получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Вызов» об истории неаполитанца Вито Поллара. С этой картины основной темой творчества режиссёра становится неаполитанская мафия. В фильме «Сальваторе Джулиано» (1961) сицилийские крестьяне вступают в противостояние с мафией. Фильм «Руки над городом» (1963), в котором снялся Род Стайгер, рассказывает о деятельности строительного синдиката. «Жила-была...» (1967) — единственная картина, в которой Рози ушёл от реальности, чтобы снять киносказку с летающими ведьмами, добрыми волшебницами, чудесными клёцками, принцем и бедной крестьянской девушкой (София Лорен), которые полюбят друг друга, и свадебным пиром в финале.

Первая половина 70-х в творчестве Рози тесно связана с политическим кинематографом. Круг его тем довольно широк: первая мировая война в ленте «Люди против» (1970), коррупция в итальянской промышленности в картине «Дело Маттеи» (1972, Главный приз МКФ в Каннах), судьба знаменитого итальянского капомафия Лаки Лучано в фильме «Лаки Лучано» (1973), наконец, «Сиятельные трупы» (1976), где коррупция, уголовщина в верхних эшелонах власти становятся предметом глубокого социального анализа. Рози, как никто другой, дотошен в построении реалистичной картины происходящего, уделяя большое внимание точности фактов и внутреннему психологизму героев. Он никогда не поступается реализмом, в котором не находится места иллюзиям.

«Когда-нибудь мы будем изучать историю Италии по фильмам Рози».

Спад политической борьбы во второй половине 1970-х годов повлиял и на творчество Рози. Тематика его картин становится шире, фильмы становятся более поэтическими, обретая универсалистский гуманизм: «Христос остановился в Эболи» (1979, Главный приз МКФ в Москве), экранизация романа Карло Леви, — живописное полотно о судьбе писателя-антифашиста, сосланного в богом забытый город посреди Апеннин; «Три брата» (1981) по мотивам повести Андрея Платонова «Третий сын»; наконец, «Кармен», опера, в которой тема любви и предательства звучит в новом для Рози музыкальном жанре.

С начала 90-х годов Рози практически полностью погружается в театральную режиссуру, сняв всего несколько фильмов — «Неаполитанский дневник» и «Перемирие».

Творческий путь Франческо Рози отмечен многократным сотрудничеством с выдающимся итальянским кинооператором Паскуалино де Сантисом («Смерть в Венеции») — 14 совместных фильмов, а также с одним из лучших кинодраматургов мира Тонино Гуэрра — 11 фильмов.

92-летний Рози скончался в Риме 10 января 2015 года, спустя три года после получения им почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Фильмография 

 1956 — Кин - гений и беспутство / Kean - Genio e sregolatezza
 1958 — Вызов / La Sfida
 1959 — Вязальщицы / I Magliari
 1962 — Сальваторе Джулиано / Salvatore Giuliano
 1963 — Руки над городом / Le Mani sulla cittá
 1965 — Момент истины / Il Momento della verità
 1967 — Жила-была... / C’era una volta… 
 1970 — Люди против / Uomini contro
 1972 — Дело Маттеи / Il Caso Mattei
 1973 — Лаки Лучано / Lucky Luciano
 1976 — Сиятельные трупы / Cadaveri eccelenti
 1979 — Христос остановился в Эболи / Cristo si è fermato a Eboli 
 1981 — Три брата / Tre fratelli
 1984 — Кармен / Carmen
 1987 — Хроника объявленной смерти / Cronaca di una morte annunciata
 1989 — 12 режиссёров о 12-ти городах / 12 registi per 12 città 
 1990 — Забыть Палермо / Dimenticare Palermo
 1992 — Неаполитанский дневник / Diario napoletano
 1997 — Перемирие / La Tregua

Призы и премии 

 1958, Венецианский кинофестиваль — Специальный приз жюри («Вызов»)
 1959, 1963, 1981 — Серебряная лента («Вызов», «Сальваторе Джулиано», «Три брата»)
 1960, Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне — Серебряная раковина, Особое упоминание («Вязальщицы»)
 1962, Берлинский кинофестиваль — Серебряный медведь («Сальваторе Джулиано»)
 1963, Венецианский кинофестиваль — Золотой лев («Руки над городом»)
 1965, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр («Момент истины»)
 1972, Каннский кинофестиваль — Золотая пальмовая ветвь («Дело Маттеи»)
 1976, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр («Сиятельные трупы»)
 1979, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр («Христос остановился в Эболи»)
 1979, ММКФ — Золотой приз («Христос остановился в Эболи»)
 1981, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр, лучший сценарий (совместно с Тонино Гуэрра) («Три брата»)
 1983, Британская академия — Лучший фильм на иностранном языке («Христос остановился в Эболи»)
 1985, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр («Кармен»)
 1989, Венецианский кинофестиваль — Приз имени Пьетро Бьянчи
 1997, Давид ди Донателло — Лучший режиссёр («Перемирие»)
 2008, Берлинский кинофестиваль — Почётный Золотой медведь
 2010, Международный кинофестиваль в Локарно — Почётный леопард за особый вклад в кинематограф
 2012, Венецианский кинофестиваль — Золотой лев за вклад в мировой кинематограф

Награды 
 2 июня 1995 — Кавалер Большого креста Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 27 апреля 1987 — Великий офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 4 марта 2009 — Кавалер Ордена Почётного легиона

Литература

Ссылки 
 Биография
 Фильмография Франческо Рози на сайте КиноПоиск.Ru
 Специальную программу на Берлинале посвятят режиссёру Франческо Рози

Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Лауреаты Каннского кинофестиваля
Кавалеры Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Великие офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Кавалеры ордена Почётного легиона
Почётные доктора Падуанского университета